Kuglački klub "Devetka" (KK "Devetka"; Devetka Osijek; Devetka) je bio muški kuglački klub iz Osijeka, Osječko-baranjska županija. Republika Hrvatska.

O klubu 
Početak kluba seže u 1945. godinu, a organiziranije 1948. godine obnovom rada športskog društva "Grafičar". Klub se uspješno natjecao u prvenstvima i kupovima "Osječkog kuglačkog podsaveza" (kasnije "Kuglačkog saveza Općine Osijek"), koje je više puta osvojio (međunarodni način, te narodni način, odnosno borbena partija). U prvenstvu Hrvatske narodnim načinom 1956. godine je bio prvak, a 1950. doprvak. Također je nastupao i na završnicama prvenstva Jugoslavije. Uz igranje u ligama "KSO Osijek", tge nastupa na završnicama "Slavonske zone", "Grafičar" se ligaški natjecao u "Regionalnoj ligi Slavonije i Baranje" (kasnije "Hrvatska liga - Istok"), te "Međuopćinskoj ligi Slavonije i Baranje - Sjever".  
Osamostaljenjem Hrvatske, "Grafičar" igra u ligama kuglačke regije "Istok". 1997. godine sponzor klub postaje tvrtka "Vodovod-Osijek" (koja je također imala kuglački klub - "Vodovod"), te klub mijenja ime u KK "Grafičar Vodovod" (često zapisano i kao "Grafičar - Vodovod"). U sezoni 1998./99. klub osvaja "drugu hrvatsku ligu - Istok" i ulazi u "Prvu B hrvatsku ligu - Sjever", u kojoj u prvoj sezoni osvaja treće mjesto, ali sljedeće sezone ispadaju iz lige. Od sezone 2001./02. su članovi "Druge lige - Istok", koji osvajaju u sezoni 2001./02., te 2007./08. kada igraju kvalifikacije za ulazak u "Prvu ligu".  
2011. godine dolazi do promjene imena kluba u KK "Devetka"'. Do sezone 2013./14. igraju u "Drugoj ligi - Istok", te potom u ljeto 2014. godine odustaju od daljnih natjecanja i ubrzo prestaju s radom. KK "Grafičar" (kasnije KK "Devetka") je vlastitu dvostaznu kuglanu zvanu "Grafičar") imao od 1952. godine, koja je kasnije 1961. godine rekonstruirana, a 1978. automatizirano. Od 1997. uvjet za natjecanje je bila četverostazna kuglana, pa "Grafičar" počinje koristiti kuglanu "Slavonije"'', a od 2000.-ih novoizgrađenu kuglanu na Pampasu. Kuglana "Grafičar" je nastavila služiti za treninge klubova, te za rekreaciju građana.

Uspjesi

Ekipno

nakon 1991. 
 2. HKL - Istok 
 prvak: 1998./99., 2001./02., 2007./08.  
 doprvak: 2011./12., 2012./13.

do 1991. 
 Prvenstvo SR Hrvatske - narodni način 
 prvak: 1956. 
 doprvak: 1950.

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 NK Grafičar-Vodovod Osijek

Vanjske poveznice 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB DEVETKA

Izvori 
 
 Dragutin Kerže: 90 godina Grafičara : 1926. – 2016., Osijek, 2017., , str. 235-243  
 Zlata Živaković-Kerže: Povijest sporta grada Osijeka : od osnutka sportskih klubova i društava u gradu do 1996. godine, Osijek, 1998., str. 196-200, 258-260  
 kuglacki-savez-os.hr, Povijest osječkog kuglanja, pristupljeno 27. studenog 2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, klubovi - 2. liga, wayback arhiva 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglana: Grafičar, pristupljeno 27. studenog 2020. 
 osijek97.com, NIKADA SIROMAŠNIJE OKUPLJANJE , objava od 7. kolovoza 2014., pristupljeno 27. studenog 2020. 
 poslovna.hr, K.K. GRAFIČAR-VODOVOD (KUGLAČKI KLUB DEVETKA) 
 fininfo.hr, KK "DEVETKA" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "DEVETKA" 
 companywall.hr, KUGLAČKI KLUB "DEVETKA" 
  

Kuglanje u Osijeku
Devetka